De 41e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde werd verreden op 5 augustus 1989. De start en finish vonden plaats in Meulebeke. De winnaar was Eddy Planckaert, gevolgd door Carlo Bomans en Pascal Elaut.

Uitslag 

Omloop Mandel-Leie-Schelde
Eendagswielerwedstrijd in 1989